Hinje (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Hinje (Žužemberk), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk